Gátova kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gátova (ort), Valencia, Província de Castelló, 
 Gátova (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar